

Persone
 Hiroo Kanamori – geofisico e sismologo giapponese
 Kanamori Nagachika – samurai e successivamente daimyō giapponese
 Kanamori Yoshishige – daimyō giapponese
 Takeshi Kanamori – calciatore giapponese

Altro
 Clan Kanamori – clan del Giappone feudale